Telões (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Telões (Vila Pouca de Aguiar), een plaats in de Portugese gemeente Vila Pouca de Aguiar